Dominanta – wieża widokowa i galeria handlowa w Gorzowie Wielkopolskim
Dominanta – pojęcie z zakresu teorii muzyki – piąty stopień skali lub gamy.
 Dominanta – pojęcie z zakresu statystyki – najczęściej przyjmowana wartość zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym.
 Dominanta architektoniczna – pojęcie z zakresu architektury
 Dominanta – pojęcie z zakresu sztuk wizualnych – dominujący element kompozycji lub kolor (dominanta kolorystyczna).